Recep Tayyip Erdoğan (1954), president van Turkije en leider van de AKP
Kabinet-Erdoğan I, Turks kabinet (2003-2007)
Kabinet-Erdoğan II, Turks kabinet (2007-2011)
Kabinet-Erdoğan III, Turks kabinet (2011-2014)
Erdoğan Atalay (1966), Duits acteur
Altan Erdogan (1967), Nederlands journalist
Doğan Erdoğan (1996), Turks voetballer
Meryem Erdoğan (1990), Ethiopisch-Turks atlete
Ömer Erdoğan (1977), Duits voetballer
Reyhan Erdogan (1975), Turks-Nederlands actrice
Yusuf Erdoğan (1992), Turks voetballer